Dadie Mayila (1990. január 11. –) Kongói DK labdarúgó, a svájci Yverdon-Sport középpályása.

Források 
Dadie Mayila adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1990-ben született személyek
Kongói labdarúgók
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Az Yverdon-Sport labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek